Gizio – altro nome di Giteo, città greca
 Gizio – fiume abruzzese
 Gizio – variante del nome proprio di persona Egizio